Uva de perro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Sedum album; o
 el nombre común de la planta Smilax aspera.